Cârligi se poate referi la:

 Cârligi, Bacău
 Cârligi, Neamț

Vezi și 
 Cârlig (dezambiguizare)
 Cârligei (dezambiguizare)

 Râul Cârligu (dezambiguizare)
 Râul Cârligele (dezambiguizare)

Toponime românești